Publij Kornelij Scipion je ime nekaterih starorimskih državnikov in vojskovodij:
 Publij Kornelij Scipion (tribun) – vojaški tribun/konzul (395 pr.n.št.)
 Publij Kornelij Scipion Asina – konzul (221 pr.n.št.)
 Publij Kornelij Scipion starejši – konzul (218 pr.n.št.), oče Scipiona Afriškega 
 Publij Kornelij Scipion Afriški – konzul (205 in 194 pr.n.št.) in vojskovodja (bitka pri Zami 202 pr.n.št.), najslavnejši od Scipionov
 Publij Kornelij Scipion Emilijski – konzul (147 in 134 pr.n.št.) in vojskovodja (tretja punska vojna 149-146 pr.n.št.)
 Publij Kornelij Scipion Nasica – konzul (191 pr.n.št.)
 Publij Kornelij Scipion Nasica Corculus – konzul (162 in 155 pr.n.št.)
 Publij Kornelij Scipion Nasica Serapion – konzul (111 pr.n.št.)
 Publij Kornelij Scipion Salviton – Cezarjev vojak (46 pr.n.št.)
 Publij Kornelij Scipion Salviton politik – sin Cezarjevega vojaka in oče Salvitona mlajšega
 Publij Kornelij Scipion Salviton mlajši – konzul (16 pr.n.št.), izgnan iz Rima (2 pr.n.št.)